RÅ kan avse: 

 RÅ – Sveriges högsta åklagare och chef för Åklagarmyndigheten, se Riksåklagaren
 RÅ – referat av rättsfallen från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige när denna gick under benämningen Regeringsrätten, se Regeringsrättens årsbok

Se även 
 Råå (olika betydelser) 
 Rå